Tubbe har flera betydelser:

 Tubbe – ett mansnamn, se runstensnamn
 Tubbe – en filmhund som medverkande i TV-serien Snoken

Mansnamn